Brine ist der Familienname von:

 David Brine (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Steve Brine (* 1974), britischer Politiker (Conservative Party)